Bloodrock 3 — третий студийный альбом американской группы Bloodrock, изданный в апреле 1971 года.

На своем третьем альбоме Bloodrock несколько меняют своё звучание. Кроме привычного для группы хард-рока, на альбоме также появляются элементы прогрессивного рока.

Песня «A Certain Kind» является кавер-версией одноимённой песни Soft Machine с их дебютного альбома The Soft Machine.

Список композиций

Участники записи 
 Джим Ратледж — вокал
 Ли Пикенс — соло-гитара
 Ник Тейлор — ритм-гитара, бэк-вокал
 Стиви Хилл — клавишные, бэк-вокал
 Эд Гранди — бас-гитара, бэк-вокал
 Рик Кобб — ударные
 Терри Найт — продюсер

Позиция в чартах

Примечания

Ссылки 

Альбомы Bloodrock
Альбомы Capitol Records